Grandlberg bezeichnet folgende Erhebungen:

 Grandelberg (Schlichtenberger Wald) (1010 m), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern, gemeindefreies Gebiet Schlichtenberger Wald
 Grandelberg (Bayerischer Wald) (625 m), Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern, Gemarkung Nendlnach
 Grandelberg (Fränkische Alb) (590 m), Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern, Gemarkung Reichertswinn